Pogo puede referirse a:

 John Wayne Gacy "Pogo", asesino en serie;
Pogo, canción de Patricio rey y sus redonditos de ricota;
 Pogo, estilo de baile relacionado con el punk, el metal y el ska;
 Pogo, músico electrónico australiano;
 Stephen Gregory Bier "Pogo", teclista de Marilyn Manson;
 Pogo saltarín, un juguete;
 Polaroid pogo, impresora portátil;
 Convair XFY-1 Pogo, avión militar VTOL de Estados Unidos;
 El efecto pogo u oscilación pogo es la oscilación violenta de motores de cohete;
 Pogo, municipio de Malí;
 Pogo, tira cómica creada por Walt Kelly.
 Pogo, vocalista y líder de la banda punk chilena Los Peores de Chile.